Ernst Frommhold ist der Name folgender Personen:

* Ernst Frommhold (Maler) (1879–1955), deutscher Maler
 Ernst Frommhold (Politiker) (1898–1969), deutscher Politiker und Parteifunktionär (SPD/USPD/KPD/SED)